Уејтепек има више значења:

 Уејтепек (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уејтепек (Јаонавак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејтепек (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику